Matlock (Derbyshire) - localidade na Derbyshire, Inglaterra
Matlock (Iowa) - localidade na Iowa, Estados Unidos
Matlock (série de televisão) - uma série televisiva norte-americana